Veslaška zveza Slovenije nacionalna panožna zveza ki združuje veslaške klube iz vse Slovenije. Je članica OKS in pristojna za organizacijo mednarodnih veslaških tekmovanj v Sloveniji.

Starostne kategorije
 Pionirji 12-14 let
 Mlajši mladinci 15-16 let
 Mladinci 17-18 let
 Mlajši člani 19-22 let
 Člani 23+ let
 Veterani nad 27 let

Oznake za tekmovanja

Kategorije po teži
LM - Lahki Moški veslači - poprečna teža ekipe (brez krmarja) do 70 kg, posamezniki največ 72.5 kg
LW - Lahke Ženske veslačice - poprečna teža ekipe (brez krmarke) do 57 kg, posameznice do 59 kg
M - Moški
W - Ženske

Discipline na velikih tekmovanjih

Legenda:
 OI - Olimpijske Igre
 SPV- Svetovno Prvenstvo v Veslanju
 EPV- Evropsko Prvenstvo v Veslanju
 SPo- Svetovni Pokal v Veslanju
 U23- Svetovno Prvenstvo za Mlajše Člane do 23 let
 MSP- Mladinsko Svetovno Prvenstvo
 MEP- Mladinsko Evropsko Prvenstvo

Predsedniki
Slobodan Radujko 1994-2004
Tomo Levovnik 2004-2009
Denis Žvegelj 2009-2012
Jošt Dolničar 2012-

Glavni Dosežki
Slovenski veslači so dosegli veliko uspehov na Svetovnih prvenstvih v veslanju, Evropskih prvenstvih, Mladinskih Svetovnih Prvenstvih, Svetovnih Prvenstvih do 23. let , in Olimpijskih igrah 
Poletne olimpijske igre Seul 1988 bronasta medalja 2- (Dvojec brez krmarja) Sadik Mujkič, Bojan Prešern
Poletne olimpijske igre Barcelona 1992 bronasta medalja 2- (Dvojec brez krmarja) Denis Žvegelj, Iztok Čop
Poletne olimpijske igre Barcelona 1992 bronasta medalja 4- (Četverec brez krmarja)  Sadik Mujkič, Milan Janša, Sašo Mirjanič, Jani Klemenčič
Poletne olimpijske igre Sydney 2000 zlata medalja 2x (Dvojni dvojec) Iztok Čop, Luka Špik
Poletne olimpijske igre Athens 2004 srebrna medalja 2x (Dvojni dvojec) Iztok Čop, Luka Špik
Poletne olimpijske igre London 2012 bronasta medalja 2x (Dvojni dvojec) Iztok Čop, Luka Špik
Selektor za vse uspehe je Miloš Janša

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran

Ustanovitve leta 1952
Športne zveze Slovenije
Veslanje v Sloveniji